Пул може да се отнася за:
 средство за игра на табла, дама и други игри.
 Пул – град споменат в Библията, познат също като „Фул“
 Пул – град в Англия
 пул – сдружение на компании за контрол на пазара